Shanti è diversa per la sua raffinatezza musicale, per la sua capacità camaleontica di mescolare stili e lingue diverse, e per l'estensione vocale di 3 ottave complete accompagnata da una tecnica vocale nata dalla fusione di molteplici stili e tecniche di canto occidentali ed afro-orientali. La cantante è simbolo della multiculturalita' che caratterizza questa epoca storica del poliglottismo. Infatti, Shanti si esibisce in italiano, francese, inglese, spagnolo, arabo. La sua produzione musicale Trap, Afrotrap, PopTrap riesce a far incontrare il mondo occidentale con il mondo orientale per dare un'unione internazionale.

Biografia 
Shanti comincia a cantare da bambina ed all'età di 14 anni inizia gli studi musicali al G.B. Conservatorio Pergolesi di Fermo frequentando la classe di Canto Lirico. Negli anni seguenti, avendo lasciato il Conservatorio per problemi vocali, inizia ad approfondire da sola la sua tecnica vocale del Bel Canto con lo studio da autodidatta sulle tecniche vocali jazz, pop, soul, blues, rock e reggae riesce a creare una linea di connessione tra i vari generi ed elaborando la sua personalissima impronta vocale.

2006-2012 
Nel 2006 Shanti collabora (primo nome artistico: L@dyLè) con la band rap Family Coast alla produzione del loro album "Sangue Guasto", componendo e registrando con la band il singolo "Fat Funk". Nel 2007 collabora con il vocalist Gianluca Diva in famosi club house in Italia in cui si esibisce in show improvvisando vocalmente su musica house. Nel 2008 forma la cover band rock e pop-rock degli "Overload" con la quale Shanti offre un repertorio che va dagli anni di Woodstock con Janis Joplin e Jefferson Airplain fino ai contemporanei Skunk Anansie e Guano Apes. Nel 2009, collabora con la nuova band wave-rock "Disorder". Nello stesso anno partecipa al concorso "Note Scordate" con la canzone "Ogni donna è un fiore" composta dal compositore Nino Marino. Nel 2010 fonda la cover band "Eternal Life" dedicata al cantante americano Jeff Buckley. Interpreta le canzoni di Buckley come se l'autore le avesse scritte proprio per la particolare vocalità di Shanti, caratterizzata da tre ottave complete di estensione vocale. Successivamente, durante un viaggio a San Francisco (California), Shanti si esibisce all'Hotel Utah Saloon di San Francisco (USA). Si esibisce al piano con la canzone "Gabriel" della band Lamb, e con la canzone "Grace", cover di Jeff Buckley, accompagnata dal chitarrista A.Iacopini, ricevendo cone quest'ultimalo standing ovation del pubblico americano. Durante lo stesso viaggio incontra la cantante americana Ana Moth con la quale registra "To know him is to love him", brano di Amy Winehouse. Nel 2011, si esibisce con i "Two Souls Project Live", un progetto musicale a duo acustico con musicisti come Donatello Viggiano (pianoforte), David Stern (chitarra), Edoardo Bonfigli (chitarra). Nel 2012 inizia la sua collaborazione con la band jazz "Black Sine White", di cui fa parte il noto pianista Donatello Viggiano, con la quale interpreta brani standard Jazz e Blues di cantanti come Etta James, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Nina Simone, ecc.

2014-2018 
Nel 2014 si trasferisce a Marrakech (Marocco) e qui comincia la sua vera e propria carriera artistica lavorando a pieno come cantante, nei piu noti locali di Marrakech. In questo periodo della sua vita la cantante decide di cambiare il suo nome artistico in "Shanti Art Music" (il nome "Shanti" di origine indiana significa "pace", "tranquillità", "quiete").Nel 2015, si esibisce nel centro commerciale "Carré Eden" di Marrakech , durante la Giornata internazionale della Festa della Donna, ottenendo la massima attenzione della folla. Nel 2016 lavora a Marrakech al videoclip del cantautore marchigiano Federico D'Annunzio "Questa è la mia città". Più tardi nello stesso anno Shanti ritorna per un breve periodo in Italia dove riattiva immediatamente la sua collaborazione con la band Jazz "Black Sine White" ed inizia, inoltre, nuove collaborazioni con diverse altre band come quella dei "Turnover". Dal 2017 al 2018 Shanti ritorna in Marocco, a Rabat, e riprende il lavoro artistico esibendosi nei più noti locali marocchini della capitale e della capitale economica marocchina: Casablanca. In quest' ultimi anni Shanti incontra vari artisti e personaggi famosi marocchini come la grande chef Myriam, giudice del programma televisivo MasterChef Arabia. Nel 2017, inoltre, Shanti lavora ad una collaborazione con il cantante marocchino Mehdi Tabari, cantante della famosa boy-band "Adrenaline Groupe". Insieme presentano il mashup "Say Something + J'en ai marre" rispettivamente di Christina Aguilera, A Great Big World e Asma Lamnawar. Il mashup ottiene su Facebook piu di 270.000 visualizzazioni ed il riconoscimento della cantante Asma Lamnawar. Il progetto del videoclip è stato curato dallo studio di Atomic e dai videomaker Anas Nachoum ed Abdelilah Ayoubi.

2018 
Shanti torna in Italia lavora sulla produzione del videoclip "A Fleur A Toi", cover del cantante algerino-francese Slimane e della famosa cantante francese Vitaa. Shanti rivisita il testo e propone cosi una versione con testo bilingue in francese ed arabo.Il videoclip ha raggiunto buone visualizzazioni su Instagram tra Europa e Paesi arabi. La produzione dell incisione del brano è stata curata da Donatello Viggiano ed il videoclip dal fotografo e videomaker Alessio Beato. Con la stessa canzone, nell'ottobre 2018, Shanti partecipata al concorso musicale "Tour Music European Festival" arrivando alle semifinali.

2019 
Nel 2019, Shanti si racconta nell'intervista-documentario di Federico Ciocca, in cui la cantante parla della sua formazione, di come è iniziata la sua carriera artistica e delle sue relazioni artistiche e personali con il Marocco. A Luglio 2019 la radio italiana "SenzaRadio" intervistata Shanti nel podcast "Shadows Light" raggiungendo il più alto picco d'ascolti nella storia della radio. Per tutto il mese di luglio la cover di Lady Gaga "Shallow" interpretata da Shanti viene trasmessa radiofonicamente ogni giorno su oltre piu 100 radio nazionali ed internazionali. In questa fase della carriera artistica, la cantante decide di cambiare il suo nome artistico nella versione definitiva e finale che conosciamo: "Shanti Officiel". Nello stesso periodo, Shanti viene intervistata da "Radio Station 41" in cui annuncia l'uscita del video "Pikalti" in collaborazione con il cantante di parodie musicali Black. Quindi, in ottobre 2019, Shanti (in collaborazione con il cantante marocchino) presenta, come introduzione alla sua nuova produzione trap-afrotrap, il brano "Pikalti" componendo il testo in diverse lingue (italiano, francese e arabo) impronta caratterizzante dello stile compositivo e multiculturale della cantante italiana. Il pezzo "Pikalti" è ispirato al famoso ed esilarante video virale marocchino il cui soggetto principale è un ragazzino a cui hanno rubato la sua bicicletta (da qui infatti : "Pikalti" che significa "La mia bicicletta"). Il video amatoriale è così divertente che diventa uno slogan ed un tormentone in Marocco. A Novembre 2019, Shanti è ospite del programma di Azzeddine Azizi a "Radio Aswat" (Casablanca). La radio nazionale marocchina intervista la cantante la quale racconta al conduttore radiofonico la sua relazione con il Marocco e presenta il suo video mashup "J 'en ai marre + Say Something" prodotto in collaborazione con il cantante marocchino Mehdi Tabari nel 2017.

2020 
A Marzo 2020, Shanti partecipa al The Voice Bulgaria con la reinterpretazione del brano "Bella Ciao" proponendo una versione cover in acustica per la prima parte e, ribaltando la situazione, con una seconda parte in versione rap-trap e presentando il testo rap composto da lei in segno di rivendicazione dell'importanza del valore del brano oramai di fama mondiale. Con la performance al The Voice Bulgaria, Shanti ottiene 3 Milioni di visualizzazioni. La performance della cantante ha suscitato grande clamore da parte del sia pubblico bulgaro che internazionale. Dopo la sua partecipazione a The Voice Bulgaria, viene invitata ad essere intervistata in diretta radio da "Radio Station 41" e "Radio Amica", in cui Shanti racconta la sua partecipazione al programma televisivo bulgaro ed anticipa l'uscita della sua prima produzione musicale caratterizzata dalla musicalità Trap, Afrotrap e PopTrap.